

Cinema 
Kingdom Come – film del 1919 diretto da George Holt
Kingdom Come – film del 1993
Kingdom Come – film del 1999 diretto da Shannon Goldman
Kingdom Come – film del 2001 diretto da Doug McHenry

Fumetto 
Kingdom Come – miniserie a fumetti pubblicata dalla DC Comics

Letteratura 
Regno a venire (Kingdom Come) – romanzo di James Graham Ballard del 2006
Kingdom Come – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2007, della serie Left Behind

Musica 
Kingdom Come – album dei Sir Lord Baltimore del 1970
 Kingdom Come – gruppo musicale di Arthur Brown
 Kingdome Come – album dei Kingdom Come del 1973
Kingdom Come – gruppo heavy metal tedesco/statunitense
Kingdom Come – album dei Kingdom Come del 1988
 Kingdom Come – canzone dei Manowar pubblicata nell'album del 1988 Kings of Metal
Kingdom Come – album di Jay-Z del 2006
 Kingdom Come – brano musicale di Demi Lovato e Iggy Azalea del 2015 contenuto nell'album Confident
Kingdom Come – singolo di Anna Bergendahl del 2020

Videogiochi 

Kingdom Come: Deliverance – videogioco del 2018